Lipstein ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Lipstein (1898–1974), US-amerikanischer Kameramann
 Kurt Lipstein (1909–2006), deutsch-britischer Rechtswissenschaftler